Șteflea se poate referi la::

Denumiri geografice 
 Râul Șteflea (sau: Ștelieu), județul Vâlcea, un curs de apă, afluent al râului Lotru

Nume de familie 
 Ilie Șteflea (1887, Szelistye (), Sibiu  1946, București), un general și politician român

Altele 
 Vârful Șteflești, Munții Lotrului

Vezi și 
 Ștefan (nume)
 Șteileu, curs de apă, afluent al râului Lotru

Toponime românești
Nume de familie românești